De vallei van de Maas in het algemeen
De lage en middelste Maasterrassen
Grensmaas
Maasvallei Limburg, een grensoverschrijdende wijnstreek en beschermde oorsprongsbenaming
Recreatiedomein Maasvallei, een recreatiepark te Eisden en Lanklaar
Rivierpark Maasvallei, een aantal natuurgebieden in de Belgische provincie Limburg
Waterschap Peel en Maasvallei, een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Limburg
Maasvallei ('s-Hertogenbosch), een wijk in 's-Hertogenbosch